Европейский театр:
 Европейский театр — театр войны в Европе, в различный период её истории, состоит из различных театров военных действий, в зависимости от военного дела того или иного государства или союза государств.
 «Европейский театр» — журнал театрально-литературный, приложение к газете «Дневник Театрала».